El término hormiguero crestado puede referirse a:

 hormiguero crestado, el nombre común de la especie de ave Myrmoborus lophotes de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología;

 hormiguero crestado, el nombre común de la especie de ave Rhegmatorhina melanosticta en Colombia.